Петров, Александр Павлович:
 Петров, Александр Павлович (1939—2001) — советский баскетболист.
 Петров, Александр Павлович (род. 1956) — советский, украинский баскетболист.
 Петров, Александр Павлович (1940—1997) — советский математик, специалист по распознаванию образов и компьютерному зрению.
 Петров, Александр Павлович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Петров, Александр Павлович (1894 — ?) — советский военный деятель, полковник.